est le titre de plusieurs œuvres musicales :

 Shine On est un album du groupe Jet ;
 Shine On est un album de George Jones ;
 Shine On (Shine All Your Sweet Love on Me) single extrait de cet album.
 Shine On You Crazy Diamond (sous forme abrégée Shine On) est une chanson de Pink Floyd ;
 Shine On est une compilation en coffret de ce même groupe.
 Shine On est une chanson de R.I.O. sortie en 2009.
 Shine On est une chanson de The House of Love sortie en 1987.
 Shine On est une chanson de Vinyl Theatre, un groupe américain, sortie en 2014. Elle fait son apparition dans le jeu PES 2016.
 Shine On est un album de Sarah McLachlan sorti en 2014.